Schola Cantorum de Paris — частная консерватория в Париже. Основана в 1894 году Шарлем Бордом, Александром Гильманом и Венсаном д’Энди в противовес Парижской консерватории с акцентом на оперу.

История 
Основана в 1894 году и открыта 15 октября 1896 в качестве конкурента Парижской консерватории. Александр Гильман, органист консерватории, был первым директором в школе. Затем директором стал д’Энди. Он установил программу, которая способствовала изучению позднего барокко и раннего классицизма, григорианского хорала и ренессансной полифонии. В этот период по мнению Р. Роллана: «Школа эта, делающая упор на основательное усвоение не одних только классиков, но и музыкальных примитивов, приняла с самого своего основания в 1900 году откровенно-национальный характер, до известной степени направленный против немецкого искусства». Согласно Oxford Companion to Music, «поощрялись твердые знания в технике, но не оригинальность; выпускниками, которые могли бы выдержать сравнение с лучшими консерватории студенты были Маньяр, Руссель, Деода де Северак и Пьер де Бревиль».

Школа первоначально располагалась на Монпарнасе; в 1900 году переехала на своё нынешнее место, в здание бывшего монастыря в Латинском квартале.

Выпускники 
Помимо упомянутых выше:
 Жозеф Кантелуб
 Коул Портер (в течение нескольких месяцев в 1920 году)
 Эрик Сати (как зрелый студент)
 Хоакин Турина
 Эдгард Варез

Преподаватели 
 Исаак Альбенис
 Леон Барзен
 Ванда Ландовска
 Жан Лангле
 Оливье Мессиан
 Дариус Мийо
 Альбер Руссель

Примечания

Ссылки 
 Сайт Schola Cantorum de Paris

1894 год в музыке
Появились в 1894 году во Франции
Учебные заведения, основанные в 1894 году
Учебные заведения V округа Парижа
Исторические памятники V округа Парижа
Консерватории Парижа